Het ATP-toernooi van Tokio 2011 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships) werd van 3 tot en met 9 oktober 2011 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2011
Tokio